Евге́ний Ким:
 Ким, Евгений Иванович (1932—1998) — разведчик, Герой Советского Союза.
 Ким, Евгений Петрович (род. 1958) — российский юрист.